Дебют команды Ирака на Паралимпийских играх состоялся в 1992 году, на летней Паралимпиаде в испанской Барселоне. На зимних Паралимпийских играх Ирак участия ни разу на принимал.

Медали

Летние паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Ирак на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Ирак на Паралимпийских играх